Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 19. и 20. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранила  Денизе Хинрик из Немачке јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 20 такмичарке из 14 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 19. јула 2007. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 15,20 метара (КВ) коју су испуниле 4 такмичарке а 8 се пласирало на основу резултата (кв).
Време такмичења: група А у 13:40, група Б у 13:40.

Финале 
Финале је одржано 20. јула 2007. године у 19:40.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици за јуниоре